Гран-при США 2015 года (официально 2015 Formula 1 United States Grand Prix) — автогонка, шестнадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года (и 37-й Гран-при США в истории «Формулы-1»), который проводился с 23 по 25 октября 2015 года на «Трассе Америк» — первом в США автодроме, построенном специально для проведения на нём гонок «Формулы-1». Автодром расположен близ города Остин, штат Техас, США.

Свободные заезды 

 Примечания

 1. Сессия отменена из-за сильного ливня.

Резервные пилоты

Квалификация* 
Погода: Пасмурно. Дождь. Воздух +15 °C, трасса +17 °C

 

|}

 Квалификация прошла 25 октября. Третий сегмент отменен из-за дождя.

 Примечания
 1.  Себастьян Феттель и Кими Райкконен наказаны потерей 10 мест на стартовой решётке за замену элементов силовой установки.
 2.  Валттери Боттас наказан потерей 5 мест на стартовой решётке за замену коробки передач.
 3.  Уилл Стивенс наказан потерей 20 мест на стартовой решётке за замену элементов силовой установки.
 4.  Карлос Сайнс-младший не смог попасть в 107%, однако специальным решением стюардов допущен к старту гонки.

Гонка 

|}

 Примечание
 1.  Карлос Сайнс-младший наказан 5-секундным штрафом Stop&Go. Так как не отбыл его, к его финишному времени добавлено 5 секунд.

Круги лидирования

Машина безопасности

Виртуальная машина безопасности

Штрафы пилотов

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Статистика 
 3-й чемпионский титул для Льюиса Хэмилтона
 43-я победа для Льюиса Хэмилтона
 42-я победа для команды Mercedes
 19-й поул для Нико Росберга
 50-й поул для команды Mercedes
 700-й подиум для команды Ferrari
 5000-й круг для венесуэльцев

Примечания

Ссылки 
 
 

Гран-при США
События 25 октября
Октябрь 2015 года
2015 год в Техасе